Il singolare femminile del BNP Paribas Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

La detentrice del titolo era Caroline Wozniacki, ma è stata battuta al quarto turno da Ana Ivanović.

Viktoryja Azaranka ha sconfitto in finale Marija Šarapova per 6-2, 6-3

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Viktoryja Azaranka (campionessa)
  Marija Šarapova (finale)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Caroline Wozniacki (quarto turno)
  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)
  Samantha Stosur (terzo turno)
  Marion Bartoli (quarti di finale)
  Li Na (quarti di finale)
  Vera Zvonarëva (ritirata per influenza, terzo turno)
  Francesca Schiavone (ritirata, terzo turno)
  Sabine Lisicki (secondo turno)
  Jelena Janković (secondo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
  Julia Görges (quarto turno)
  Ana Ivanović (ritirata per problemi anca sinistra , semifinale)
  Dominika Cibulková (terzo turno)

 Peng Shuai (secondo turno)
 Angelique Kerber (semifinale)
 Daniela Hantuchová (secondo turno)
 Marija Kirilenko (quarti di finale)
 Roberta Vinci (quarto turno)
 Yanina Wickmayer (secondo turno)
 Lucie Šafářová (quarto turno)
 Anabel Medina Garrigues (terzo turno)
 Svetlana Kuznecova (terzo turno)
 Monica Niculescu (secondo turno)
 Flavia Pennetta (terzo turno)
 Petra Cetkovská (secondo turno)
 Kaia Kanepi (secondo turno)
 Nadia Petrova (quarto turno)
 Zheng Jie (terzo turno)
 Christina McHale (quarto turno)

Qualificate 

 Gréta Arn (primo turno)
 Jessica Pegula (primo turno)
 Michaëlla Krajicek (secondo turno)
 Casey Dellacqua (primo turno)
 Ol'ga Govorcova (primo turno)
 Aleksandra Wozniak (primo turno)

 Eléni Daniilídou (primo turno)
 Zhang Shuai (primo turno)
 Varvara Lepchenko (secondo turno)
 Aleksandra Panova (primo turno)
 Kristina Barrois (primo turno)
<li> Lesja Curenko (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2012
WTA Tour 2012